Höfig oder Hoefig ist der Familienname von

 Hans-Joachim Höfig (1915–2006), deutscher Sportfunktionär
 Willi Höfig, österreichischer Buchautor
 Walter Hoefig (1889–1918), deutscher Flugpionier und Alter Adler
 Wolfgang Höfig (* 1940), deutscher Fußballspieler